Mikołajewice ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Mikołajewice (Irządze), Dorf der Gmina Irządze in der Woiwodschaft Schlesien
 Mikołajewice (Lutomiersk), Dorf der Gmina Lutomiersk  im Powiat Pabianicki der Woiwodschaft Łódź
 Mikołajewice (Niechanowo), Dorf der Gmina Niechanowo in der Woiwodschaft Großpolen
 Mikołajewice (Warta), Dorf der Gmina Warta im Powiat Sieradzki der Woiwodschaft Łódź